Ви́ктор Вениами́нович (Ви́кторович) Абаза́ ( — 24 ноября 1954, Монте-Карло) — музыкант, балалаечник, автор романсов, .

Биография 
В 1897 году окончил Императорское училище правоведения в Петербурге (58 выпуск).

Ещё в училище создал первый русский балалаечный коллектив. Его виртуозная игра на балалайке удостоилась высокого одобрения цесаревича Николая Александровича.

В эмиграции жил во Франции и Монте-Карло.

С 1920 года концертировал в Париже и Ницце.

В 1920—1930-х многократно участвовал в благотворительных концертах русских обществ и союзов.

В 1926 году был постановщиком концерта в Ницце, устроенного Франко-русским благотворительным обществом на Ривьере. Член Комитета кассы правоведов (1930-е).

7 июня 1949 года в Париже в зале Российского музыкального общества за границей состоялся юбилейный концерт по случаю 50-летия его артистической деятельности.

Похоронен на кладбище Кокад в Ницце.

Романсы 

 «Утро туманное…» на слова И. С. Тургенева (1897)
 «Я встретил вас…» на слова Ф. И. Тютчева
 Еврейская мелодия на слова М. Ю. Лермонтова (1901)
 «Всё — вы» («Едва меня узнали…») на слова Н. Г. Северского
 Романс Зины «Он мой покой» на слова Н. С. Лебедева.

Примечания

Литература 
 АБАЗА Виктор Викторович // Российское зарубежье во Франции 1919—2000 / Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. — : Наука; Дом-музей Марины Цветаевой. — 2008.

Ссылки 
 Victor Veniaminovich Abaza. Генеалогическое дерево
 Биографическая справка

Выпускники Императорского училища правоведения
Балалаечники
Авторы романсов
Виктор